Nationalliga austriacka w piłce nożnej (1937/1938) była 27. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Admira Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Rapid Wiedeń.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1937 w piłce nożnej
1938 w piłce nożnej
1937 w Austrii
1938 w Austrii